In de atoomfysica is excitatie de toestand waarin een elektron bij een atoomkern een hoger energieniveau dan normaal heeft.
 In mechanica is excitatie het in trilling brengen van een object.
 In de geneeskunde is een geëxciteerde zenuw een geprikkelde zenuw, zie excitatie (neurologie).
 In de psychologie: een ander woord voor opwinding.